Jorrit Bergsma (korfballer), Nederlands korfballer en -coach (1980)
 Jorrit Bergsma (schaatser), Nederlands langebaan- en marathonschaatser (1986)